Ragged (englisch für zerfetzt, zerklüftet) ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Ragged Island, diverse Inseln
 Ragged Mountain, diverse Berge
 Ragged Peaks, Gebirge im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:
 Ragged-Red-Fiber, Bezeichnung für nach Gömöri-Trichrom-Färbung zusammengeklumpte Mitochondrien